Tintling ist:

 eine Pilzgattung, siehe Tintlinge
 eine pilzkundliche Fachzeitschrift, siehe Der Tintling
 jugendsprachliche Bezeichnung für Tätowierte